Allioli bezeichnet:

 die katalanische Variante der Knoblauchsoße Aioli
 Joseph Franz von Allioli (1793–1873), katholischer Theologe und Bibelübersetzer